Día a Día es una revista de farándula panameña. Se imprime dos veces por semana y tiene como columna vertebral la prensa del corazón. Pertenece al grupo editorial EPASA, propietario también del Panamá América y Crítica.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial

 
Periódicos de Panamá